Peucedanum townsendii är en flockblommig växtart som beskrevs av Charpin och Francisco Javier Fernández Casas. Peucedanum townsendii ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
townsendii